Āq Bolāgh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Āgh Bolāgh, ort, Ardabil, 
 Āqbolāgh-e Soflá, ort, Zanjan, 
 Āq Bolāgh (ort), Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar